Појам Гликсбург може да се односи на:
 Гликсбург (Остзе),
 династија Гликсбург,